Kovács Péter
 Kovács Péter (1729–1793) minoritarendi szerzetes és tanár
 Kovács Péter (1909–1993) költő, pedagógiai szakíró
 Kovács Péter (1934–1968) sorozatgyilkos, az ún. martfűi rém
 Kovács Péter (1939) Munkácsy-díjas művészettörténész
 Kovács Péter (1941–2017) harmonikaművész, tanár
 Kovács Péter (1941–2021) Ferenczy Noémi-díjas textilművész
 Kovács Péter (1943–2019) Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész
 Kovács Péter (1955) világválogatott kézilabdázó, olimpikon, edző
 Kovács Péter (1959) nemzetközi jogász, egyetemi tanár, alkotmánybíró
 Kovács Péter (1959) olimpiai bronzérmes tornász
 Kovács Péter (1971) politikus (Fidesz)
 Kovács Péter (1973) labdarúgó (Vác, Újpest, Siófok, Pápa)
 Kovács Péter (1978) válogatott labdarúgó (FC Haka, Odd Grenland)
 Kovács Péter (1978) statisztikus, egyetemi oktató, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja
 Kovács Péter (1979) grafikus, fotós, rendezvényszervező
 Kovács Péter (1985) labdarúgó (Kazincbarcika, Tiszaújváros)
 Kovács Péter (1991) vízilabdázó (BVSC)
 Kovács Péter (2000) labdarúgó (Debreceni VSC)
 Kovács Péter zenész, a Bergendy együttes alapító tagja
 Kovács Péter (Kovax) zenész, énekes, zongorista
 Kovács Péter gyerekszínész (Szomszédok tévésorozat)
 Kovács Péter Junior Prima díjas orvos

hasonló nevűek
 Eckstein-Kovács Péter (1956) romániai magyar politikus
 Kovács Péter Balázs (1955) Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész